Pīrānshahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Piranshahr (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Shahrestān-e Pīrānshahr, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar